Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, livro de Robert Louis Stevenson (1886)

Filmes
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1908), filme mudo
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1912), filme mudo com James Cruze
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1913), filme mudo de Herbert Brenon e Carl Laemmle
Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1920), filme com John Barrymore
O Médico e o Monstro (1931), filme com Fredric March e Miriam Hopkins (original: Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
O Médico e o Monstro (1941), filme com Spencer Tracy e Ingrid Bergman (original: Dr. Jekyll and Mr. Hyde)
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (filme), produção de 2006 com Tony Todd

Música
Jekyll & Hyde (canção) — canção da série animada Arthur

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música